En Pologne, Jeżewo est le nom de :

dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Jeżewo est une gmina rurale du powiat de Świecie,
 Jeżewo, village du powiat de Świecie,
 Jeżewo, village du powiat de Żnin.

dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Jeżewo, village.

dans la voïvodie de Łódź
 Jeżewo, village.

dans la voïvodie de Mazovie
 Jeżewo, village du powiat de Płock,
 Jeżewo, village du powiat de Płońsk, 
 Jeżewo, village du powiat de Pułtusk, 
 Jeżewo, village du powiat de Sierpc.

dans la voïvodie de Poméranie
 Jeżewo, village.

dans la voïvodie de Poméranie-Occidentale
 Jeżewo, village.

dans la voïvodie de Varmie-Mazurie
 Jeżewo, village.